El wendigo es una criatura mitológica que puede hacer referencia a:

 Literatura
 El Wendigo, novela corta de Algernon Blackwood
 Wendigo, personaje de Marvel Comics

 Cine
 Wendigo, película de 2001

 Prensa
 El Wendigo, revista española

 Psiquiatría
Psicosis por windigo,  tipo de trastorno mental.